Gabriela Dabrowski e Mate Pavić erano i detentori del titolo, eliminati ai quarti di finale da María José Martínez Sánchez e Neal Skupski.

In finale Barbora Krejčíková e Rajeev Ram hanno sconfitto Astra Sharma e John-Patrick Smith con il punteggio di 7–63, 6–1.

Teste di serie 

  Gabriela Dabrowski /  Mate Pavić (quarti di finale)
  Nicole Melichar /  Bruno Soares (semifinale)
  Barbora Krejčíková /  Rajeev Ram (campioni)
  Mihaela Buzărnescu /  Oliver Marach (primo turno, ritirati)

  Anna-Lena Grönefeld /  Robert Farah (quarti di finale)
  Abigail Spears /  Juan Sebastián Cabal (quarti di finale)
  Makoto Ninomiya /  Ben McLachlan (primo turno)
  Ekaterina Makarova /  Artem Sitak (primo turno)

Wildcard 

  Monique Adamczak /  Matt Reid (primo turno)
  Priscilla Hon /  Alexei Popyrin (primo turno)
  Maddison Inglis /  Jason Kubler (primo turno)
  Jessica Moore /  Andrew Whittington (secondo turno)

  Astra Sharma /  John-Patrick Smith (finale)
  Samantha Stosur /  Leander Paes (secondo turno)
  Iga Świątek /  Łukasz Kubot (secondo turno)
  Zhang Shuai /  John Peers (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 Tabellone

Australian Open 2019